Californication (album), het zevende album van de Red Hot Chili Peppers
Californication (single), een single van dit album
Californication (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie
Californication (cultuur), de overname van elementen uit de Californische cultuur elders